Atimastillas flavicollis és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) i única espècie del gènere Atimastillas. Habita boscos i matolls des de Senegal, Gàmbia, Guinea i Sierra Leone cap a l'est fins a Camerun, República Centreafricana, est de Sudan del Sud i oest d'Etiòpia, i cap al sud fins al nord d'Angola i Zàmbia.

Referències 

Picnonòtids